Jean-Michel Clajot (né à Louvain en 1971) est un photographe documentaire belge. Lauréat de nombreux prix internationaux. Il est notamment un contributeur régulier avec l'Agence Redux à New-York.

Il a collaboré comme photojournaliste avec des nombreuses revues et magazines tels que Le Monde, CNN.com, National Geographic, Grands Reportages, China News, Newsweek, Time, New York Times, Vifs l'Express etc.

Dans ses reportages, les notions d’identité et de communauté sont un élément essentiel de sa production photographique, qui s’articule autour de thématiques sociales ou humanitaires. Ces dernières années, ses reportages se sont focalisés particulièrement sur l'Afrique et la Thaïlande.

En 2008, son projet "Scarifications", a été publié dans un livre aux éditions Yovo et a été exposé dans des galeries à Bruxelles, Paris et Italie. Le livre a été sélectionné en 2008 par le National Geographic pour l'exposition LOOK3 à Charlottesville, aux États-Unis. En 2014, «Born To be a Woman» a été exposée au Hirado Trading Post Museum au Japon. Ses projets photographiques ont été présentés dans des expositions individuelles et collectives en Belgique, France, Japon, Italie. (Galerie Cosmos à Paris, Ikono à Bruxelles, Festival Arte Foto en Italie, Festival international de photojournalisme Visa pour l'Image ...)

Prix 
2020: All About Photo APP Magazine - 2rd Prize - Black & White - Covid-19 Crisis
2020: San Francisco Bay International Photography Award USA, - Covid-19 Crisis - Gold Award
2020: Moscow International Foto Awards / MIFA - Winner Editorial-Environmental - Slavery at Sea - First Place
2020: Moscow International Foto Awards / MIFA - Winner Editorial-sports - Muay Thai Child Fighters - 3rd Prize
2020: Moscow International Foto Awards / MIFA - Editorial-sports - Prison Fight
2020: Monochrome Awards - Honorable Mention - in street Photography : Paris Station
2020: Monochrome Awards - Honorable Mention - in portrait : Inside Tata
2019: Tokyo Foto Awards / TIFA Editorial-sports: Muay Thai Child Fighters  - 3rd Prize
2019: Tokyo Foto Awards / TIFA  - Editorial-sports : Muay Thai Prison Fight
2019: Tokyo Foto Awards / TIFA - Editorial-Photo Essay : Slavery at Sea - 3rd Prize
2019: IPA International Photography Awards  - Categories / People - Culture - Celestial Church of Christ - First Place
2019:  IPA International Photography Awards   - Street Lifestyle - Woman in Red Velvet
2019: Moscow Foto Awards / MIFA -  Category People - Culture : Scarification
2019: International Photography Awards / IPA -  Street Photography Moment - Woman in Red Velvet
2019: All About Photo APP Magazine - Black & White - Bamako Portrait
2019 : Monochrome Awards  - in Portrait : Scarification - 2rd Prize
 2019 : Monochrome Awards  - in Landscapes : The Mountain of Afghanistan
 2019 : Tokyo Foto Awards / TIFA Category People - Culture : Scarification - First Place
 2018 : Malta international Photo Award  - Photojournalism : Slavery at Sea Thailand
 2018 : Chromatic Photo Awards - Street Photography : Woman in Red Velvet Hong Kong
 2018 : Chromatic Photo Awards - Photojournalism :  Slavery at Sea Thailand
 2018 : Chromatic Photo Awards  - Photojournalism : May Thai Children Thailand
 2018 : The Independent Photographer Competition Awards -  Theme: People /  judged by renowned National Geographic Photographer Maggie Stebe  - 3rd Prize
 2015 :  IPA International Photography Awards  - Editorial : Photo Essay and Feature Story Category "Prison Fight" - Gold Award
 2011 : Pride Photo Award 2011 -  "Documentary" "Born to be a woman" - 2rd Prize

Bibliographie 
 Scarification, édition Husson, 
 Scarification, édition Yovo, 
 Gens de la terre, édition Yovo,

Expositions 
 Johannesburg Holocaust & Genocide Centre for Permanent & Special Exhibition "1994 genocide in Rwanda"
 2008 : Cosmos Galerie, Paris,  "Scarification"
 2008 : Arte Foto Festival, Ancone, Italie, "Scarification"
 2008 : Evere, Brussels, "Scarification"
 2009 : Huy, Belgium, "Scarification Project"
 2011 : Exposition en plein air, Courtrai, "Scarification"
 2011 : Ikono Galerie, Bruxelles, "Scarification"
 2012 : "Scarifications" Screening Visa Pour l'Image, 2012
 2014 : “Born To be a Woman” was exhibited at the Hirado Trading Post Museum in Japan
 2015 : "Yantra tattoos" Screening Visa Pour l'Image Perpignan, France
 2015 : "Yantra Tattoos" Leica Gallery Brussels, Belgium
 2016 : “Born To be a Woman” was exhibited at the FOAM Fotographiemuseum Amsterdam
 2016 : "Complex world of love" Exhibition at MAMbo Museum of Modern Art in Bologna, Italy 
 2019 : October, annual exhibitions Berlin "The Independent Photographer"
 2019 : October, annual exhibitions Barcelone "The Independent Photographer"

Liens externes 
  Site personnel

Photojournaliste
Photographe belge du XXe siècle
Photographe belge du XXIe siècle
Naissance en 1971
Naissance à Louvain